Николя Верт (; род. , Париж, Франция) — французский историк и советолог, специалист по истории СССР, профессор истории Института современной истории при Национальном центре научных исследований (Франция).

Биография 
Отцом Николя Верта был английский журналист Александр Верт, живший в СССР в годы Великой Отечественной войны.

Николя Верт с детства знает русский язык. Окончил Высшую нормальную школу литературы и гуманитарных наук в Сен-Клу, дипломированный историк.

Преподавал во французских средних учебных заведениях, а также за границей (в Минске, Нью-Йорке, Москве, Шанхае). В 1985—1989 годах занимал пост атташе по культуре посольства Франции в Москве.

Работая с 1989 года в Национальном центре научных исследований, Николя Верт посвятил свою первую книгу (Être communiste en URSS sous Staline, Gallimard, 1981) советской истории. Особенно его интересовала история общественных отношений 1920-х годов, в частности отношения между властью и обществом (государственное насилие, общественное противодействие и т. д.).

В мае 2020 года возглавил отделение «Мемориала» во Франции, созданное тогда же.

Взгляды 
На его образ мыслей и творчество повлияли не только достижения западной советологии, но и работы его российских коллег. Н. Верт в своих исследованиях руководствуется идеей необходимости преодоления раскола между «школой тоталитаризма» и «ревизионистской школой», считая этот раскол бессмысленным после распада СССР, и получения хотя бы частичного доступа к архивам. Вместе с тем, из-за своей склонности к истории общественных отношений, которая «долгое время оставалась бедной родственницей советологии, нацеленной исключительно на политику», он симпатизирует в большей степени трудам историков-«ревизионистов». Полемизируя с некоторыми советологами, считавшими, что тоталитарный контроль за советским обществом был эффективным, он разъясняет, что из отчетов политической полиции «часто становилось очевидным существование несоответствия между желаемой реальностью и фактической реальностью».

Автор посвященного СССР раздела «Черной книги коммунизма», Н. Верт с 1997 года участвует в работе семинара «Советская история: источники и методы», функционирующего под руководством Алексиса Береловича из Центра исследований России, Кавказа и Центральной Европы (CERCEC) Школы высших исследований в области социальных наук (EHESS). Кроме того, он член редколлегий изданий «Двадцатый век. Исторический журнал» и «Тетради русского мира».

Научные труды

Монографии 
 Être communiste en URSS sous Staline. — Gallimard, Paris, 1981.
 'La Vie quotidienne des paysans russes de la Révolution à la collectivisation (1917—1939). — Hachette, Paris, 1984, 410 p.
 avec Gaël Moullec, Rapports secrets soviétiques. La société russe dans les rapports confidentiels, 1921—1991. — Gallimard, Paris, 1995.
 Histoire de l’Union soviétique de Lénine à Staline. — PUF, coll. Que sais-je?, Paris, 1995.
 Histoire de l’Union soviétique de Khrouchtchev à Gorbatchev. — PUF, coll. Que sais-je?, Paris, 1998.
 La Russie en Révolution. — Gallimard, coll. Découvertes Gallimard, Paris, 1998.
 Un État contre son peuple. Violences, répressions, terreurs en URSS de 1917 à 1953 // Stéphane Courtois (dir.), Le Livre noir du communisme, Robert Laffont, Paris, 1998, p. 45—313.
 Histoire de l’Union Soviétique. De l’Empire russe à la CEI, 1900—1991. — PUF, Paris, nouvelle édition refondue et complétée, 2001.
 Les Procès de Moscou (1936—1938). — Éditions Complexe, nouvelle édition revue et augmentée, 2006.
 L'île aux cannibales : 1933, une déportation-abandon en Sibérie. — Perrin, Paris, 2006, 210 p.
 La Terreur et le désarroi. Staline et son système. — Perrin, Paris, 2007.
 L’ivrogne et la marchande de fleurs: Autopsie d’un meurtre de masse, 1937—1938. — Tallandier, Paris, 2009.
 L'État soviétique contre les paysans : Rapport secrets de la police politique (Tcheka, GPU, NKVD) 1918—1939. — Paris, Tallandier, 2011. Avec Alexis Berelowitch.

Переводы на русский язык

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Николя Вертом на радио «Эхо Москвы»

Википедия:Биографии современников
Выпускники Высшей нормальной школы Сен-Клу
Историки по алфавиту
Историки Франции
Историки XX века
Историки XXI века
Советологи
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Специалисты по истории России
Мемориал (организация)